Kilter steht für:
 Kilter, junger Mann auf nächtlicher Brautwerbung, siehe Kiltgang
 AS-11 Kilter, NATO-Codename der Ch-58, sowjetische Luft-Boden-Rakete